Tusk puede referirse a:
 Donald Tusk (n. 1957), político polaco;
 Tusk (1979), disco del grupo musical Fleetwood Mac;
 Tusk (1980), película de Alejandro Jodorowsky; o
 Tusk (2014), película de Kevin Smith.